Первый дивизион 1924/1925 — 25-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 7 сентября 1924 года и закончился 26 апреля 1925 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1924/1925
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1924 году
Спорт в Бельгии в 1925 году